Уве Кокиш (, род 31 января 1944) — немецкий актер театра, кино и телевидения.

Карьера 
Кокиш закончил своё обучение и стал актёром в Академии драматического искусства Эрнста Буша в Берлине. Он работал в Котбусе и Карл-Маркс-Штадте (Хемниц). Он играл в спектаклях берлинского Театра Максима Горького более 20 лет, а затем, в течение двух лет, в Шаубюне в Берлине.

Кокиш начал работать в киноиндустрии в 1974 году. В 1981 году он сыграл главную роль в восточногерманском фильме Ульриха Вайса в восточногерманском фильме Ульриха Вайса в фильме «Ваш неизвестный брат». Кокиш снялся в таких криминальных сериалах, как «Место преступления» и «Телефон полиции — 110», а также сыграл инспектора в сериале «Заппек». С 2003 года он воплотил комиссара Гвидо Брунетти в нескольких телевизионных фильмах, основанных на детективных романах Донны Леон. В 2010 году он сыграл одну из главных ролей в шестисерийном мини-сериале «Сага о Вайсензее: Берлинская история любви» в роли офицера Штази Ганса Купфера.

Личная жизнь 
В юности Кокиш пытался сбежать из Восточной Германии, но был пойман и провёл год в тюрьме.

Кокиш женат и живёт в Мадриде.

Фильмография

Театральные работы 
 1968: Йохен Хауфе: Мария Терезия Шлюце (Бернд Шлюце) — Режиссер: Рольф Винкельгрунд (Городской театр Котбуса)
 1971: Карло Гоцци: Кениг Хирш (Труффальдино) — Режиссер: Бенно Бессон / Бриджит Субейран (Фольксбюне, Берлин)
 1974: Михаил Шатров: Погода на завтра (Лавров) — Режиссер: Альберт Хеттерле (Театр Максима Горького, Берлин)
 1978: Юрген Гросс: Матч (Бомбардировщик) — Режиссер: Вольфганг Кремпель (Театр Максима Горького, Берлин)
 1979: Антон Чехов: Три сестры — Режиссер: Томас Лангхофф (Театр Максима Горького, Берлин)

Награды 
2008: Премия Адольфа Гримме за главную роль в категории «Художественная литература» за фильм Доминика Графа Город шантажируют.
2011: Премия немецкого телевидения за лучший сериал для Weissensee от имени драматического ансамбля
2013: Кинофестиваль в Турции / Германии в роли лучшего актёра в номинации «Посетители»
2020: Премия Гессенского кино — почётная награда премьер-министра земли Гессен

Примечания 

Киноактёры Германии
Лауреаты Grimme-Preis
Актёры театра Германии